

Geografia

Austria 
 Alpbach – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Alpbach – rzeka, dopływ Leitzach
 Alpbach – rzeka, dopływ Tegernsee

Zobacz też 
 Europejskie Forum Alpbach